(qui signifie « froid » en groenlandais) est un genre éteint de dinosaures Plateosauridae décrit en 2021 de la , du Trias supérieur, au Groenland. Il contient une espèce,  ; le nom binomial complet signifie « os froids ».

Les fossiles d'Issi étaient précédemment attribués à l'espèce Plateosaurus trossingensis, mais de nouvelles découvertes ont permis une réévaluation de ce matériel qui a montré qu'il possédait des caractéristiques que l'on pensait exclusives aux Sauropodomorpha brésiliens tels que Unaysaurus et Macrocollum. Cela a finalement conduit à la désignation d'Issi comme un genre distinct. Issi est le premier dinosaure non aviaire décrit au Groenland.

Découverte 
Le 27 juillet 1991, sur la côte est du Groenland, sur la , dans le site Iron Cake sur le versant nord du MacKnight Bjerg près du Fleming Fjord, par William W. Amaral, William R. Downs, Stephen M. Gatesy, Neil H. Shubin et Niels Bonde, membres d'une équipe de l'Université Harvard dirigée par Farish Jenkins, un crâne d'un Sauropodomorpha basal a été mis au jour. En 1994, la découverte a été rapportée dans la littérature scientifique et désignée comme Plateosaurus engelhardti. En 2018, l'exactitude de cette attribution a été mise en doute. En 1995, un crâne a été découvert d'un animal juvénile plus petit. En 2012, trois autres squelettes ont été excavés. Après un CAT-scan par Marco Marzola, Filippo Rotatori et Alexandra Fernandes des deux premières découvertes, suivi d'une déformation numérique, il a été conclu, dans une thèse de maîtrise de Victor Beccari, qu'ils représentaient un taxon nouveau pour la science.

En 2021, l'espèce type Issi saaneq a été nommée et décrite par Victor Beccari Dieguez Campo, Octávio Mateus, Oliver Wings, Jesper Milàn et Lars Bjørn Clemmensen. Le nom générique signifie « froid » en kalaallisut et le nom spécifique « os », une référence au fait qu'il s'agit du Sauropodomorpha basal le plus septentrional jamais découvert.

L'holotype, NHMD 164741, a été trouvé dans une couche de la formation Malmros Klint du groupe Fleming Fjord, datant du Norien moyen. Il s'agit d'un crâne relativement complet avec des mandibules et des dents. Il s'agit du spécimen trouvé en 1994. Il manque principalement des parties du côté droit et de la partie arrière de la partie inférieure droite. Le crâne est partiellement articulé. Il représente un individu juvénile ou subadulte de stade plus avancé.

Le paratype est le spécimen NHMD 164758, trouvé en 1995 dans la même couche. Il consiste en un crâne avec des mandibules, plus complet que l'holotype. Il ne lui manque que le coin arrière droit du sommet du crâne. Il représente un juvénile de stade moyen, environ un tiers plus court que l'holotype. Les deux types font partie de la collection du Musée d'histoire naturelle du Danemark. Les trois squelettes découverts en 2012, les spécimens NHMD 164734, GM.V 2013-683 et NHMD 164775, n'étaient, en 2021, pas formellement référencés ou décrits ; le dernier squelette n'avait même pas encore été entièrement préparé. La description s'est donc limitée à la tête.

Description 
Le crâne de l'holotype d'Issi a une longueur conservée de 243,7 millimètres.

Les auteurs descripteurs en 2021 ont indiqué quelques traits distinctifs. Quatre d'entre eux sont des autapomorphies, des caractères dérivés uniques. La base du corps principal du prémaxillaire est percée d'un petit foramen (trou, en anatomie). L'os squamosal possède une branche arrière longue horizontalement. L'os carré est plutôt haut par rapport à la hauteur du museau. L'os articulaire présente un processus bien développé sur la face arrière supérieure, avec un profil rectangulaire en vue latérale.

En outre, une combinaison unique est présente de six traits en eux-mêmes non uniques. La dépression autour de la narine osseuse est faiblement développée. Le foramen sous la narine est petit. Le bord antérieur de la narine est placé en avant du point médian horizontal du prémaxillaire. La longueur horizontale de la fenêtre antéorbitaire est inférieure à la longueur de l'orbite. La dépression autour de la fénêtre antéorbitaire se termine en avant de la branche descendante de l'os lacrymal. La branche de l'ectoptérygoïde qui se connecte à l'os jugal est fortement courbée.

Classification 
L'holotype et le paratype, NHMD 164741 et NHMD 164758, étaient initialement considérés comme représentant une espèce de Plateosaurus, probablement P. engelhardti ou P. trossingensis. Cependant, ils ont été réinterprétés en 2021 comme leur propre genre, l'espèce sœur de Plateosaurus. Le cladogramme des descripteurs est présenté ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie au Groenland